La palabra miau puede hacer referencia a:
 ¡miau!, la onomatopeya más frecuente en español para representar el maullido de un gato;
 Miau (1888), una novela realista de Benito Pérez Galdós; o a
 Miau! (2005), el quinto disco del grupo argentino Árbol.